A Temporada de 1993 da NFL foi a 74ª temporada regular da National Football League. Pela primeira vez na história da liga, os times jogaram suas 16 partidas durante 18 semanas. O modelo acabou não se consolidando e o tradicional calendário das 17 semanas voltaria na temporada seguinte. Outra mudança nesse ano foi a diminuição do tempo para começar a jogada, que caiu de 45 para 40 segundos.

O campeão da temporada foi decidido no Super Bowl XXVIII, com o Dallas Cowboys batendo o Buffalo Bills por 30 a 13, no Georgia Dome, em 30 de janeiro de 1997. As duas equipes já tinham se enfrentado no ano anterior na grande final com outra vitória dos Cowboys.

Classificação
V = Vitórias, D = Derrotas, E = Empates, PCT = porcentagem de vitórias, PF= Pontos feitos, PS = Pontos sofridos

Classificados para os playoff estão marcados em verde

Desempate
 Buffalo foi o primeiro colocado em sua conferência (AFC), devido à vantagem no confronto direto com Houston (1-0).
 Denver ficou com o segundo lugar no Wild Card da AFC e Pittsburgh, com o terceiro, porque tiveram melhores campanhas contra times da conferência do que Miami (8-4 do Broncos contra 7-5 do Steelers e 6-6 do Dolphins).
 San Francisco terminou em segundo na NFC por sua vantagem no confronto direto contra Detroit (1-0).
 Minnesota terminou à frente do Green Bay na NFC Central, porque venceu os confrontos diretos (2-0).

Playoffs

AFC
 Wild-Card: KANSAS CITY 27, Pittsburgh 24 (OT); L.A. RAIDERS 42, Denver 24
 Divisional: BUFFALO 29, L.A. Raiders 23; Kansas City 28, HOUSTON 20
 Final da AFC: BUFFALO 30, Kansas City 13 no Rich Stadium, Buffalo, New York, 23 de janeiro de 1994

NFC
 Wild-Card: Green Bay 28, DETROIT 24; N.Y. GIANTS 17, Minnesota 10
 Divisional: SAN FRANCISCO 44, N.Y. Giants 3; DALLAS 27, Green Bay 17
 Final da NFC: DALLAS 38, San Francisco 21 no Texas Stadium, Irving, Texas, 23 de janeiro de 1994

Super Bowl
 Super Bowl XXVIII: Dallas (NFC) 30, Buffalo (AFC) 13, no Georgia Dome, Atlanta, Georgia, 30 de janeiro de 1994

Temporadas da National Football League
1993 no desporto